Wszystkie niżej wymienione fortyfikacje znajdują się na Malcie.
 Reduta Baħar iċ-Ċagħaq – w Naxxar
 Bateria Dellia – w St. Paul's Bay
 Reduta Ramla – w Xagħra
 Wieża Vendôme – w Marsaxlokk